Epígrafe puede referirse a:

 Una inscripción grabada estudiada por la epigrafía.
 En arquitectura, un epígrafe es una inscripción o leyenda que sirve principalmente para caracterizar a un edificio.
 En literatura, un epígrafe es una cita, poema o sentencia que suele ponerse a la cabeza de una obra científica o literaria.
 El epígrafe API, cortometraje producido en España o Francia.
 Epígrafe, texto breve que entrega un antecedente importante para entender el titular y la noticia.